Pohjola steht für:

 Pohjola, ein Ort aus der finnischen Mythologie
 OP-Pohjola, ein finnisches Versicherungsunternehmen
 Pohjola (Turku), ein Stadtteil der finnischen Stadt Turku
 (3606) Pohjola, ein Asteroid des Hauptgürtels

Pohjola ist der Name folgender Personen:

 Arttu Pohjola (* 2001), finnischer Skispringer
 Mika Pohjola (* 1971), finnischer Jazzpianist
 Pekka Pohjola (1952–2008), finnischer E-Bassist
 Verneri Pohjola (* 1977), finnischer Jazztrompeter